Ungern deltog första gången vid olympiska sommarspelen 1896 i Aten och varit med vid nästan varje olympiskt sommarspel och varje olympiska vinterspel sedan dess. De enda spel de missat är olympiska sommarspelen 1920 då de inte blev inbjudna att delta och olympiska sommarspelen 1984 då de tvingades att delta i Sovjetunionens bojkott av spelen i Los Angeles.

Ungerska idrottare har totalt erövrat 465 medaljer, med fäktning som den mest framgångsrika sporten. Ungern är den mest framgångsrika nationen som aldrig har arrangerat ett OS.

Medaljer

Medaljer efter sommarspel

Medaljer efter vinterspelen

Medaljer efter sporter